Бродники:

 Бродники — этнически смешанное население побережья Азовского моря, нижнего Дона и Днестра в XII—XIII вв.
 Бродники — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России.